Cesare Blondet (1910-1993) – calciatore italiano
 Giselle Blondet (1964) – attrice e conduttrice televisiva portoricana
 Héctor Blondet (1947-2006) – cestista portoricano
 Maurizio Blondet (1944) – giornalista, saggista e blogger italiano